Рагнхильд Сигурдардоттир () (ок. 830 — дата смерти неизвестна) — жена Хальвдана Чёрного и мать Харальда Прекрасноволосого.

Происхождение 
Рагнхильд была дочерью Сигурда Оленя, конунга Хрингарики из рода Дёглингов, которого «саги о королях» называют правнуком Рагнара Лодброка. По матери она была внучкой Харальда Клака и племянницей Тюры Спасительницы Дании, жены Горма Старого.

Биография 
Когда Рагнхильд было двадцать лет, берсерк Хаки убил её отца, а её вместе с братом увёз в свою усадьбу в Хадаланде. Он хотел жениться на Рагнхильд, но постоянно откладывал свадьбу, так как раны, полученные им в бою с Сигурдом, не заживали. Хальвдан Чёрный отправил своих людей, которые похитили детей Сигурда Оленя и сожгли усадьбу Хаки. В день их возвращения из похода была сыграна свадьба Хальвдана и Рагнхильд.

Перед рождением сына Рагнхильд увидела сон.

«Ей снилось, будто она стоит в своем городе и вынимает иглу из своего платья. И игла эта у неё в руках выросла так, что стала большим побегом. Один конец его спустился к земле и сразу же пустил корни, другой же конец его поднялся высоко в воздух. Дерево чудилось ей таким большим, что она едва могла охватить его взглядом. Оно было удивительно мощным. Нижняя его часть была красной, как кровь, выше ствол его был красивого зелёного цвета, а ветви были белы, как снег.

На дереве было много больших ветвей, как вверху, так и внизу. Ветви дерева были так велики, что распространялись, как ей казалось, над всей Норвегией и даже еще шире».

Этот сон был истолкован следующим образом: красная, как кровь, нижняя часть дерева символизирует молодые годы Харальда Прекрасноволосого, когда он много воевал; «красивый зелёный цвет» более высокой части ствола — это расцвет государства Харальда, а белая верхняя часть — старость конунга. «Сучья и ветви дерева указывали на его потомство, которое распространится по всей стране». И действительно, все последующие правители Норвегии были потомками Харальда Прекрасноволосого, а через него — Рагнхильд.

Вскоре после этого сна Рагнхильд родила сына, названного Харальдом. Она любила сына сильнее, чем его отец. Больше о Рагнхильд ничего не сообщается. Хальвдан Чёрный погиб, когда его сыну было всего 10 лет; таким образом, Рагнхильд, если она пережила мужа, стала вдовой в тридцать один год.

Мнения в науке 
Сообщения саг о ранней истории Норвегии принято рассматривать со скептицизмом. Тем не менее существует мнение, что рассказы об эпохе Хальвдана Чёрного довольно близки к исторической реальности. Но при этом история замужества Рагнхильд вполне типична для «лживых саг», её пророческий сон — часть универсальной литературной традиции, а генеалогия содержит хронологические несообразности. Так, Тюра Спасительница Дании, которую саги называют тёткой Рагнхильд, жила двумя или даже тремя поколениями позже.

Образ Рагнхильд в кино 
 И на камнях растут деревья (СССР, Норвегия; 1985) режиссёры Станислав Ростоцкий и Кнут Андерсен, в роли Рагнхильд Лисе Фьельстад.

Примечания

Литература 
 Сага о Хальвдане Чёрном
 Сага о Харальде Прекрасноволосом
 Прядь о сыновьях Рагнара

Персоналии по алфавиту
Инглинги
Супруги правителей IX века